Die 13. Badminton-Weltmeisterschaft fand in der National Indoor Arena in Birmingham, England, zwischen dem 28. Juli und dem 3. August 2003. Sie wurden aufgrund von SARS von ihrem ursprünglichen Termin im Mai auf Ende Juli verschoben.

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2003
Weltmeisterschaft 2003
Weltmeisterschaft 2003